Sambiagesi – abitanti di Saint-Blaise (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
Sambiagesi – abitanti di San Biagio di Callalta